110 км, 110-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 561850

110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812912
 110 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 934293
 110 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ямало-Ненецкий автономный округ). Код 288865
 110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801867
 110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 435614
 110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 624439

110 км — путевой пост, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 465846
 110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 465846

110 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 722612